Polska Liga Koszykówki sezon 1992/1993. Sezon rozpoczął się 25 września 1992 r., a zakończył się 2 maja 1993 r. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów.

Runda zasadnicza

Druga runda 
W drugiej rundzie zespoły podzielono na tzw. szóstki z zaliczeniem dotychczasowych wyników. Sześć najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej grało między sobą o rozstawienie przed play-off, a drużyny z miejsc 7-12 walczyły o dwa miejsca premiowane grą w play-off. Prawo gry w play-off wywalczyły ostatecznie zespołu Nobilesu Włocławek i Lecha Poznań.

Play-off 

Mecze o brązowy medal: ASPRO Wrocław – Zastal Fortum Zielona Góra 3 - 1 (81:71, 95:75, 74:85, 81:77)

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 Polonia Warszawa – Stal Bobrek Bytom 103:87, 103:92
 Lech Poznań – Stal Stalowa Wola 91:86, 88:85

o 5 miejsce 
 Lech Poznań – Polonia Warszawa 117:90, 103:95

o 7 miejsce 
 Stal Stalowa Wola – Stal Bobrek Bytom 86:81, 88:85

Mecze o utrzymanie (do trzech zwycięstw) 
 Spartakus Jelenia Góra – Pogoń Szczecin 1 - 3 (105:87, 80:88, 56:69, 59:68)
 Górnik Wałbrzych – Hutnik Kraków 3 - 2 (79:61, 96:94, 75:87, 81:88, 113:85)

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Mazowszanka Pruszków i AZS Agro Far Lublin

Czołówka strzelców 
 Igor Griszczuk (Nobiles) - 1044
 Roman Rutkowski (Hutnik) - 1031
 Roman Olszewski (Nobiles) - 1027
 Adam Wójcik (ASPRO) - 984
 Aleksiej Ugriumow (Polonia) - 904

Polska Liga Koszykówki
1992 w koszykówce
1993 w koszykówce
1992 w polskim sporcie
1993 w polskim sporcie